Movistar Open 2010 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в чилийском городе Сантьяго и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 1 по 7 февраля. Соревнование открывало южноамериканскую грунтовую серию.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Фернандо Гонсалес (№ 11 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Movistar Open

 Мировой Тур ATP 2010
 Мировой тур ATP 250

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте ATP 
 

Чили
Теннис
Февраль 2010 года
2010